Isabel Torres puede referirse a:

 Isabel Torres Salas, farmacéutica española
 Isabel Torres Dujisin, historiadora chilena
 Isabel Torres Rodríguez, actriz española
 Isabel de Torres Ramírez, profesora española

